A fortaleza de Rabana-Merquly é um conjunto de sítios arqueológicos na província de Sulaymaniyah, região do Curdistão, Iraque. Consiste em pelo menos dois assentamentos fortificados separados, Rabana e Merquly, e pelo menos dois relevos rochosos, provavelmente todos datando do período Parta Médio (c. 50-150 dC). A fortaleza da montanha foi um dos principais centros regionais do Império Parta.

Os arqueólogos sugerem que o local poderia ser a cidade perdida de Natounia, também chamada Natounissarokerta, cuja existência só era conhecida por várias moedas datadas do século I aC.

Localização 
A fortaleza de Rabana-Merquly está localizada nos flancos sudoeste do Monte Piramagrun, perto da aldeia de Qarachatan, nas montanhas Zagros, no Curdistão iraquiano. O local tem vista para a planície de inundação do rio Charmaga, um importante afluente da margem esquerda do baixo rio Zab, conhecido na antiguidade por seu nome grego de Kapros.

Império Parta
Sítios arqueológicos do Iraque